Tanko steht für:

 Tanko (Einheit), altes finnisches Längenmaß

Personen:
 Tanko von Verden († 808), Bischof und Märtyrer
 Elemer-György Tanko (* 1968), rumänischer Skilangläufer 
 Ibrahim Tanko (* 1977), ghanaisch-deutscher Fußballspieler und -trainer

Tankō steht für:
 Tankō, Form der japanischen Rüstung

Siehe auch:
 Danko